Ашфорд или Эшфорд — распространённый в англоязычных странах топоним, происходящий от ash (ясень) и ford (брод):

 Ашфорд — город в графстве Кент, Англия.
  — город в графстве Суррей, Англия.
 Ашфорд — посёлок в провинции Ленстер, Ирландия
  — город в штате Коннектикут, США.

См. также 
 Эшфорд (значения)